La maison des Tanneurs peut faire référence à :

 La maison de tanneur à Erstein (Bas-Rhin) ;
 La maison des Tanneurs à Strasbourg (Bas-Rhin) ;
 La maison des Tanneurs à Wissembourg (Bas-Rhin).